Konzil von Lyon nennt man zwei ökumenische Konzile der westlichen Kirchen:

Erstes Konzil von Lyon im Jahr 1245 unter Leitung des Papstes Innozenz IV. 
Zweites Konzil von Lyon im Jahr 1274 unter Leitung des Papstes Gregor X.